Kostelů zasvěcených apoštolům Petru a Pavlovi je více:

Česko

Hlavní město Praha 
 Bazilika svatého Petra a Pavla na Vyšehradě
 Kostel svatého Petra a Pavla (Bohnice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Radotín)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Řeporyje)

Středočeský kraj 
 Okres Benešov
 Kostel svatého Petra a Pavla (Borovnice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Borovsko)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Načeradec)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Poříčí nad Sázavou)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Snět)
 Okres Kladno
 Kostel svatého Petra a Pavla (Budeč)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Hořešovice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Přelíc)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Unhošť)
 Okres Kolín
 Kostel svatého Petra a Pavla (Dolní Chvatliny)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Nebovidy)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Přišimasy)
 Okres Kutná Hora
 Kostel svatého Petra a Pavla (Čáslav)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Čestín)
 Okres Mělník
 Kostel svatého Petra a Pavla (Mělník)
 Okres Mladá Boleslav
 Kostel svatého Petra a Pavla (Bezno)
Kostel svatého Petra a Pavla (Struhy)
 Okres Praha-východ
 Kostel svatého Petra a Pavla (Jirny)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Říčany, okres Praha-východ)
 Okres Praha-západ
 Kostel svatého Petra a Pavla (Liteň)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Slapy)
 Okres Příbram
 Kostel svatého Petra a Pavla (Petrovice, okres Příbram)
 Okres Rakovník
 Kostel svatého Petra a Pavla (Jesenice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Kolešovice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Řevničov)

Jihočeský kraj 
 Okres České Budějovice
 Kostel svatého Petra a Pavla (Hosín)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Nové Hrady)
 Okres Český Krumlov
 Kostel svatého Petra a Pavla (Kaplice)
 Okres Jindřichův Hradec
 Kostel svatého Petra a Pavla (Cizkrajov)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Nová Bystřice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Volfířov)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Popelín)
 Okres Písek
 Kostel svatého Petra a Pavla (Albrechtice nad Vltavou)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Pohoří)
 Okres Prachatice
 Kostel svatého Petra a Pavla (Prachatice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Zdíkovec)
 Okres Strakonice
 Kostel svatého Petra a Pavla (Bělčice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Paračov)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Volenice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Záboří)
 Okres Tábor
 Kostel svatého Petra a Pavla (Chotoviny)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Soběslav)

Plzeňský kraj 
 Okres Domažlice
 Kostel svatého Petra a Pavla (Horšovský Týn)
 Okres Klatovy
 Kostel svatého Petra a Pavla (Albrechtice u Sušice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Budětice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Habartice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Horažďovice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Petrovice u Sušice)
 Okres Plzeň-jih
 Kostel svatého Petra a Pavla (Dolní Lukavice)
 Okres Plzeň-město
 Kostel svatého Petra a Pavla (Litice)
 Rotunda svatého Petra a Pavla (Starý Plzenec)
 Okres Plzeň-sever
 Kostel svatého Petra a Pavla (Hlince)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Dolní Jamné)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Kralovice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Křečov)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Líšťany)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Krakov)
 Okres Rokycany
 Kostel svatého Petra a Pavla (Líšná)
 Okres Tachov
 Kostel svatého Petra a Pavla (Planá)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Skviřín)

Karlovarský kraj 
 Okres Cheb
 Kostel svatého Petra a Pavla (Františkovy Lázně)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Mnichov)
 Okres Karlovy Vary
 Kostel svatého Petra a Pavla (Karlovy Vary) – evangelický
 Kostel svatého Petra a Pavla (Krásný Les)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Žlutice)
 Okres Sokolov
 Kostel svatého Petra a Pavla (Kostelní Bříza)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Krajková)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Rotava)

Ústecký kraj 
 Okres Děčín
 Kostel svatého Petra a Pavla (Růžová)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Varnsdorf)
 Okres Chomutov
 Kostel svatého Petra a Pavla (Březno)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Kadaň)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Nové Sedlo nad Bílinou)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Volyně)
 Okres Litoměřice
 Kostel svatého Petra a Pavla (Doksany)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Dubany)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Chcebuz)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Kostomlaty pod Řípem)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Soběnice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Sutom)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Úštěk)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Žitenice)
 Okres Louny
 Kostel svatého Petra a Pavla (Peruc)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Podbořany)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Želkovice)
 Okres Teplice
 Kostel svatého Petra a Pavla (Bílina)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Jeníkov u Duchcova)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Křemýž)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Osek)
 Okres Ústí nad Labem
 Kostel svatého Petra a Pavla (Žežice)

Liberecký kraj 
 Okres Česká Lípa
 Kostel svatého Petra a Pavla (Česká Lípa)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Horní Prysk)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Lindava)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Mimoň)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Volfartice)
 Okres Jablonec nad Nisou
 Kostel svatého Petra a Pavla (Tanvald)
 Okres Liberec
 Kostel svatého Petra a Pavla (Ludvíkov pod Smrkem)
 Okres Semily
 Kostel svatého Petra a Pavla (Semily)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Vítkovice)

Královéhradecký kraj 
 Okres Hradec Králové
 Kostel svatého Petra a Pavla (Babice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Jeníkovice)
 Okres Jičín
 Kostel svatého Petra a Pavla (Byšičky)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Konecchlumí)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Milovice u Hořic)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Stav)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Žlunice)
 Okres Náchod
 Kostel svatého Petra a Pavla (Nový Hrádek)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Zaloňov)
 Okres Rychnov nad Kněžnou
 Kostel svatého Petra a Pavla (Dobré)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Liberk)
 Okres Trutnov
 Kostel svatého Petra a Pavla (Chotěvice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Malá Úpa)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Špindlerův Mlýn)

Pardubický kraj 
 Okres Chrudim
 Kostel svatého Petra a Pavla (Chlum u Hlinska)
 Okres Pardubice
 Kostel svatého Petra a Pavla (Dříteč)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Rohovládova Bělá)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Zdechovice)
 Okres Svitavy
 Kostel svatého Petra a Pavla (Biskupice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Korouhev)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Sklenné)
 Okres Ústí nad Orlicí
 Kostel svatého Petra a Pavla (Hnátnice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Lubník)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Slatina)

Kraj Vysočina 
 Okres Havlíčkův Brod
 Kostel svatého Petra a Pavla (Ledeč nad Sázavou)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Šlapanov)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Úsobí)
 Okres Jihlava
 Kostel svatého Petra a Pavla (Batelov)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Nová Říše)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Petrovice, okres Jihlava)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Rančířov)
 Okres Pelhřimov
 Kostel svatého Petra a Pavla (Libkova Voda)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Želiv)
 Okres Třebíč
 Kostel svatého Petra a Pavla (Dalešice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Horní Újezd)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Jinošov)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Přešovice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Rudíkov)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Trnava)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Velký Újezd)
 Okres Žďár nad Sázavou
 Kostel svatého Petra a Pavla (Bobrová)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Křoví)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Štěpánov nad Svratkou)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Tasov)

Jihomoravský kraj 
 Okres Blansko
 Kostel svatého Petra a Pavla (Deštná)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Jedovnice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Lysice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Petrovice, okres Blansko)
 Okres Brno-venkov
 Kostel svatého Petra a Pavla (Dolní Kounice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Rajhrad)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Řeznovice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Říčany, okres Brno-venkov)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Unín)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Újezd u Brna)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Žďárec)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Broumov)
 Okres Břeclav
 Kostel svatého Petra a Pavla (Podivín)
 Okres Hodonín
 Kostel svatého Petra a Pavla (Lovčice)
 Okres Vyškov
 Kostel svatého Petra a Pavla (Kučerov)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Milonice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Podbřežice)
 Okres Znojmo
 Kostel svatého Petra a Pavla (Božice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Horní Dubňany)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Hrádek)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Mikulovice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Miroslav)

Olomoucký kraj 
 Okres Jeseník
 Kostel svatého Petra a Pavla (Bernartice)
 Okres Olomouc
 Kostel svatého Petra a Pavla (Hraničné Petrovice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Medlov)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Těšetice)
 Okres Prostějov
 Kostel svatého Petra a Pavla (Prostějov)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Tištín)
 Okres Šumperk
 Kostel svatého Petra a Pavla (Bohdíkov)

Moravskoslezský kraj 
 Okres Karviná
 Kostel svatého Petra a Pavla (Albrechtice u Českého Těšína)
 Evangelický kostel apoštolů Petra a Pavla Na Nivách (Český Těšín)
 Okres Nový Jičín
 Kostel svatého Petra a Pavla (Děrné)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Lichnov)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Vražné)
 Okres Opava
 Kostel svatého Petra a Pavla (Hněvošice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Hradec nad Moravicí)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Kružberk)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Opava)

Zlínský kraj 
 Okres Kroměříž
 Kostel svatého Petra a Pavla (Kostelec u Holešova)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Litenčice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Rataje)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Těšnovice)
 Okres Uherské Hradiště
 Kostel svatého Petra a Pavla (Horní Němčí)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Kunovice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Nezdenice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Polešovice)
 Okres Vsetín
 Kostel svatého Petra a Pavla (Kelč)
 Okres Zlín
 Kostel svatého Petra a Pavla (Želechovice nad Dřevnicí)

Zaniklé kostely 
 Kostel svatého Petra a Pavla (Český Jiřetín) – zbořen po II. světové válce
 Kostel svatého Petra a Pavla (Liptice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Nové Sedlo nad Bílinou) – zbořen v roce 1972
 Kostel svatého Petra a Pavla (Olomouc)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Prunéřov) – zbořen mezi lety 1962 a 1966
 Kostel svatého Petra a Pavla (Zderaz) – Praha, zbořen roku 1905

Další země 

 Kostel svatého Petra a Pavla (Plateliai)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Vilnius)

 Kostel svatého Petra a Pavla (Göda)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Görlitz)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Sebnitz)

 Kostel svatého Petra a Pavla (Puhoi)

 Kostel svatého Petra a Pavla (Krakov)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Prudník)
 Evangelický kostel sv. Petra a sv. Pavla ve Visle

 Kostel svatého Petra a Pavla (Pfunds)

 Klášter a kostel svatého Petra a Pavla (Nitra)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Oponice)
 Kostel svatého Petra a Pavla (Záhorská Bystrica)

 Kostel svatého Petra a Pavla (Istanbul)

Související články 
 Svatý Petr a Pavel
 Katedrála svatého Petra a Pavla
 Chrám svatého Petra a Pavla
 Kaple svatého Petra a Pavla

Externí odkazy